El Bañado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Bañado (ort, lat -29,19, long -65,43), Catamarca, 
 El Bañado (ort, lat -28,62, long -65,86), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar